Джон Доу может означать:

 Джон Доу — обозначение мужской стороны в судебном процессе (англосаксонское право).
 Джон Доу — американский фантастический телесериал, созданный Брэндоном Кэмпом.
 Джон Доу — название 7‑го эпизода 9‑го сезона сериала «Секретные материалы».
 Джон Доу — труп неопознанного человека в англоязычных странах.
 Джон Доу — имя хакера из игры Roblox.

См. также 
 «Познакомьтесь с Джоном Доу» — американский кинофильм 1941 года.